Konstantynów nad Bugiem (gromada) (powiat bialski)
 Konstantynów (gromada w powiecie pajęczańskim) (radomszczański/pajęczański)